Микела́нджело Рампу́лла (; 10 августа 1962, Патти) — итальянский футболист, тренер вратарей сборной Китая. С 1992 по 2002 годы был запасным вратарём туринского «Ювентуса».

Победитель Лиги чемпионов 1995/96, Кубка УЕФА 1992/93, Межконтинентального кубка 1996, Суперкубка УЕФА 1996, Кубка Интертото 1999. Четырёхкратный чемпион Италии, победитель Кубка Италии, двукратный победитель Суперкубка Италии. В 1992 году стал первым вратарём Серии А, забившим гол с игры.

Детство 
Микеланджело Рампулла родился 10 августа 1962 года в коммуне Патти (провинция Модена) на Сицилии. Его любимой командой с детства был «Ювентус». В течение десяти лет Рампулла выписывал клубный журнал Hurra Juventus, а его отец в первой половине 80-х (в период Росси, Платини и Бонека) раскрасил свой автомобиль в чёрно-белую полосу. Позже, уже будучи профессиональным футболистом и выступая за другие клубы, Рампулла старался не пропустить ни одной трансляции матча любимой команды. С пяти лет Рампулла ездил с отцом в Палермо на матчи «Ювентуса» с местным клубом.

Карьера футболиста

«Паттезе», «Варезе», «Чезена» (1979—1985) 
Первым клубом Микеланджело Рампуллы в 1979 году стал «Паттезе», выступавший в Серии D. Сначала Рампулла хотел стать нападающим, однако отец убедил его попробовать себя в роли вратаря. Уже через год успешная игра молодого голкипера заинтересовала клуб «Варезе», которому предстоял переход из Серии C1 в Серию B, и в 1980 году тогдашний директор «Варезе» Джузеппе Мароттаитал. (в 2009 году ставший генеральным директором «Ювентуса») убедил Рампуллу подписать контракт с этой командой.

В 1983 году, отыграв в «Варезе» три года, Рампулла перешёл в «Чезену», также выступающую в Серии B, где в первый же год закрепился в качестве основного вратаря, несмотря на конкуренцию со стороны Себастьяно Росси. В этот период вратарь сыграл 10 матчей за молодёжную сборную Италии, пропустив 6 мячей.

«Кремонезе» (1985—1992) 
В 1985 году Микеланджело Рампулла подписал контракт с «Кремонезе», в составе которого в 1989 году впервые получил возможность сыграть в Серии A. Пребывание кремонского клуба в высшем итальянском дивизионе оказалось недолгим — на следующий год команда вновь вылетела в Серию B. Через два года ситуация повторилась: в сезоне 1990/91 «Кремонезе» опять завоевали путёвку в высшую лигу, однако не смогли удержаться в ней дольше, чем на год.

23 февраля 1992 года в добавленное время матча Серии A «Аталанта» — «Кремонезе», при счёте 1:0 в пользу хозяев поля, у ворот «Аталанты» был назначен угловой, подачу которого замкнул головой Рампулла, оставивший ворота и присоединившийся к атаке своей команды. Этот гол стал первым в истории чемпионата Италии, забитым вратарём с игры и оставался единственным до 2001 года, когда Массимо Таибиангл. забил аналогичный мяч, выступая за «Реджину» против «Удинезе».

«Ювентус» (1992—2002) 
Весной 1992 года Рампулле сделал предложение туринский «Ювентус». Несмотря на то, что речь шла о месте запасного, вратарь с радостью принял предложение от любимого клуба своего детства. Бо́льшую часть своей десятилетней карьеры в туринском клубе Микеланджело Рампулла находился на скамье запасных, однако он не раз выходил на замену и выручал команду во время травм или дисквалификаций Анджело Перуцци, Эдвина ван дер Сара и Джанлуиджи Буффона. Надёжной игрой и преданностью команде Рампулла заслужил любовь болельщиков; в 1999 году он был награждён премией Гаэтано Ширеа, вручающейся за образцовую карьеру и джентльменское поведение.

В 2002 году вратарь решил завершить игровую карьеру, и «Ювентус» предложил ему работу в администрации клуба.

Послеигровая карьера 
С 2002 по 2006 годы Рампулла работал в «Ювентусе» на различных административных должностях — координатором тренеров, координатором связей с болельщиками. В периоды тренерства Дидье Дешама (2006—2007) и Чиро Феррары (первая половина сезона 2009/10) — тренер вратарей основной команды. При Клаудио Раньери (2007—2009) и Луиджи Дельнери (сезон 2010/11), имевших свои штабы ассистентов, занимался с вратарями молодёжной команды.

В 2009 году завершил обучение в центре подготовки специалистов Итальянской федерации футбола в Коверчано по специальности спортивного директора.

С 10 июля по 6 декабря 2011 года — главный тренер полупрофессионального клуба «Дертона» из Тортоны, выступающего в Серии D.

C 17 мая 2012 года — тренер вратарей китайского клуба «Гуанчжоу Эвергранд» в составе штаба Марчелло Липпи.

Достижения 
 В составе «Ювентуса»
 Лига чемпионов УЕФА: 1995/96
 Кубок УЕФА: 1992/93
 Суперкубок УЕФА: 1996
 Межконтинентальный кубок: 1996
 Кубок Интертото: 1999
 Чемпион Италии (4): 1994/95, 1996/97, 1997/98, 2001/02
 Кубок Италии: 1994/95
 Суперкубок Италии (2): 1995, 1997

 Личные
 Премия Гаэтано Ширеа: 1999

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Гуанчжоу Эвергранд»
 Клубная статистика
 Статистика за сборную на сайте FIGC

Футбольные вратари-бомбардиры
Футболисты Италии
Игроки ФК «Варезе»
Игроки ФК «Чезена»
Игроки ФК «Кремонезе»
Игроки ФК «Ювентус»
Футбольные тренеры Италии